YEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amos (Québec), (Canada)